Unzué es un término de origen vasco que puede referirse a los siguientes:

Lugares 
  Unzué, localidad de Navarra, España.
  Mariano Unzué, localidad del partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Personas 
  Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador.
  Eusebio Unzué, gerente del equipo ciclista Caisse d'Epargne, hermano del anterior.
  Marta Unzué, futbolista española que actualmente juega para el FC Barcelona femenino.

Otros 
  Instituto Saturnino Unzué, un ex orfanato ubicado en la ciudad de Mar del Plata, declarado Monumento Histórico Nacional.